«ЦРУ: Операция „Алекса“» () — фильм сирийского режиссёра и продюсера Джозефа Мерхи. Релиз фильма состоялся на Токийском международном кинофестивале 24 сентября 1992 года. Фильм был снят кинокомпанией PM Entertainment Group в штате Калифорния.

Сюжет 
При попытке побега из тюрьмы убит террорист. Его товарищи предпринимают попытку завладеть микрочипом, имплантированным в его тело, и одна из них попадает в руки ЦРУ. Сотрудникам спецслужбы удаётся убедить её работать на них.

В ролях 
 Лоренцо Ламас — Марк Грейвер
 Кэтлин Кинмонт — Алекса
 О. Дж. Симпсон — Ник Мёрфи
 Алекс Корд — Виктор Малер
 Памела Диксон — Шеф ЦРУ
 Джефф Григгс — Бенедетти
 Майкл Бэйли Смит — Влад
 Стивен Квадрос — Макс
 Шонна Кобб — Таня
 Клэйтон Стэггс — Капитан О’Нил

См. также 
 ЦРУ: Операция «Алекса» 2

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о ЦРУ
Фильмы на английском языке
Фильмы Джозефа Мерхи